Saccon ima više značenja:
 Saccon, Belluno
 Saccon, Treviso